Torp var namnet på tre, numera upphörda, kommuner i Sverige. Se:

Torps landskommun, Bohuslän
Torps landskommun, Dalsland
Torps landskommun, Medelpad

Se även
 Torp (olika betydelser)
 Torps socken